

Sigle 
 Heiliges Römisches Reich – Sacro Romano Impero
 Heat Release Rate – sinonimo di Rate of Heat Released

Codici 
 HRR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Herrera (Colombia)